Кра́вченко — украинская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 Кравченко, Аграфена Павловна (ок. 1820—1856) — русская провинциальная актриса.
 
 
 
 Кравченко, Альберт Иванович (род. 1949) — российский социолог и философ.
 Кравченко, Анастасия Александровна (род. 1986) — российская ориентировщица (лыжные дисциплины).
 
 
 Кравченко, Анна Сергеевна (род. 1986) — украинская гребчиха.

Б 
 Кравченко, Богдан Александрович (род. 1946) — канадский политолог.

В 
 Кравченко, Вадим Владимирович (род. 1969) — советский велогонщик.
 Кравченко, Валентин Александрович (1906—1956) — начальник Особого технического бюро (ОТБ) при народном комиссаре внутренних дел СССР, генерал-майор.
 
 
 
 Кравченко, Виктория Анатольевна (род. 1979) — украинская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины.

Г 
 Кравченко, Галина Сергеевна (1905—1996) — советская актриса, звезда немого кино.

Д 
 Кравченко, Денис Борисович (род. 1976) — российский государственный деятель, депутат Госдумы, член генерального совета «Единой России».
 Кравченко, Дмитрий Андреевич (род. 1995) — украинский футболист, полузащитник.

Е 
 
 Кравченко, Егор Андреевич (род. 2000) — российский хоккеист, нападающий.
 Кравченко, Елена Эдуардовна (1963—2010) — предприниматель, генеральный директор ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (2009—2010).

И 
 
 Кравченко, Игорь Иванович (род. 1970) — член Совета Республики Белоруссии 6-го созыва.
 Кравченко, Игорь Георгиевич (род. 1936) — советский поэт.
 Кравченко, Илларион Моисеевич (род. 1924) — советский украинский партийный деятель.

К 
 Кравченко, Кирилл Альбертович (род. 1976) — гендиректор ОАО «Нефтяная индустрия Сербии».

Л 
 
 Кравченко, Леонтий Гаврилович (1925—1945) — советский солдат, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Кравченко, Лидия Никитична (1928—2003) — доярка колхоза имени XX съезда КПСС Новоукраинского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда.

М

Н 
 Кравченко, Наталья Викторовна (род. 1970) — российская хоккеистка на траве; тренер.
 Кравченко, Никита Яковлевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Кравченко, Никифор Иосифович (1852—1907) — полковник, атаман Лабинского отдела Кубанской области.
 
 Кравченко, Нина Васильевна (1927—?) — рабочая семеноводческого совхоза, Герой Социалистического Труда.

О 
 Кравченко, Олег Иванович (1971—2020) — Белорусский государственный деятель.
 Кравченко, Охрим Севастьянович (1903—1985) — советский украинский художник.

П 
 Кравченко, Павел Павлович (1829—1889) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877-78 гг.
 Кравченко, Пётр Кузьмич (род. 1950) — советский и белорусский дипломат, министр иностранных дел Белоруссии (1990—1994).

С

Т 
 Кравченко, Тамара Валентиновна (1938—2015) — аккомпаниатор-концертмейстер Большого детского хора ВГТРК, заслуженная артистка России (1997).
 Кравченко, Тамара Михайловна (Соснова; 1949—2011) — советская пловчиха.

Ф

Ю

Двойные фамилии 
 Яр-Кравченко, Анатолий Никифорович (1911—1983) — художник.

Топоним 
 Кравченко — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Кравченко — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Кравченко — деревня в Шимановском районе Амурской области.
 Кравченко — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также

Примечания